Pessegueiro pode ser:

Pessegueiro - Freguesia no concelho de Pampilhosa da Serra, Portugal
Pessegueiro - Árvore que produz pêssegos
Ilha do Pessegueiro - Ilha ao largo de Porto Covo, costa do Alentejo, Portugal

Desambiguação